La Serie A maschile FIPAV 1970-71 fu la 26ª edizione della manifestazione pallavolistica organizzata dalla FIPAV.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1970
Pallavolo nel 1971
 1970-1971